

Фаєттвілл — місто, штат Арканзас
 Фаєттвілл — місто, штат Джорджія
 Фаєттвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Фаєттвілл — місто, штат Теннессі
 Фаєттвілл — місто, штат Техас
 Фаєттвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Фаєттвілл — селище, штат Іллінойс
 Фаєттвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Фаєттвілл — селище, штат Огайо
 Фаєттвілл — переписна місцевість, штат Алабама
 Фаєттвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія